Weißenkirchen je součást názvu více obcí:

 Weißenkirchen an der Perschling – obec v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousy
 Weißenkirchen im Attergau – obec v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy
 Weißenkirchen in der Wachau – městys v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousy